Harpocratió d'Argos, filòsof platònic grec.
 Harpocratió de Mendes, escriptor grec.
 Eli Harpocratió, retòric grec.
 Valeri Harpocratió, escriptor grec.